Халапа ():

 Халапа - муніципалітет в Мексиці, штат Веракрус:
 Халапа-Енрикес - столиця штату Веракрус і адміністративний центр муніципалітету Халапа.
  Халапа - муніципалітет в Мексиці, штат Табаско:
 Халапа - місто в Мексиці, штат Табаско, адміністративний центр муніципалітету Халапа.
 Халапа - селище в Мексиці, штат Чіапас, муніципалітет Акакоягуа, з населенням 849 чоловік.

 Халапа - департамент в Гватемалі.
 Халапа - місто в департаменті Халапа.
 Халапа - футбольний клуб в місті Халапа.